Jan Černý ist der Name folgender Personen:

* Jan Černý (Mediziner, um 1456) (um 1456–1530), tschechischer Arzt und Geistlicher
 Jan Černý (Priester) (1788–1859), tschechischer Priester
 Jan Černý (Katechet) (1833–1884), tschechischer Katechet
 Jan Černý (Politiker, 1839) (1839–1893), tschechischer Politiker und Autor
 Jan Černý (Propst) (1871–1944), tschechischer Propst
 Jan Černý (Politiker, 1874) (1874–1959), tschechoslowakischer Politiker
 Jan Černý (Politiker, 1880) (1880–??), tschechischer Politiker
 Jan Černý (Politiker, 1882) (1882–??), tschechischer Politiker
 Jan Černý (Politiker, 1888) (1888–??), tschechischer Politiker
 Jan Černý (Politiker, 1912) (1912–1944), tschechischer Politiker 
 Jan Černý (Student) (1914–1939), tschechisches Opfer des Nationalsozialismus
 Jan Černý (Mediziner, 1941) (* 1941), tschechischer Chirurg
 Jan Černý (Musiker, um 1955) (* um 1955), tschechischer Musiker 
 Jan Černý (Politiker, 1959) (* 1959), tschechischer Politiker
 Jan Černý (Politiker, 1961) (* 1961), tschechischer Politiker und Theologe
 Jan Černý (Mediziner, 1970) (* 1970), tschechischer Immunologe
 Jan Černý (Musiker, 1980) (* um 1980), tschechischer Musiker 
 Jan Černý (Rallyefahrer) (* 1990), tschechischer Rallyefahrer
 Jan Černý-Klatovský (1919–1999), tschechischer Maler
 Jan Černý-Nigranus (1500/1510–1565), tschechischer Historiker
 Jan Černoch Černý (* um 1980), tschechischer Musiker